Rawsthorne ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Rawsthorne (1905–1971), englischer Komponist
 John Rawsthorne (* 1936), Bischof von Moroto